Досрочные выборы губернатора Алтайского края, в соответствии с постановлением Алтайского краевого законодательного собрания, состоялись 9 сентября 2018 года в единый день голосования.

Согласно Уставу Алтайского края губернатор избирается на пять лет гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Алтайского края и обладающими в соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

До участия в выборах Избирательной комиссией Алтайского края было допущено четыре кандидата: Андрей Крылов (выдвинут «Партией Роста»),  (выдвинут ЛДПР),  (выдвинут «Единой Россией»), Людмила Суслова (выдвинута «Справедливой Россией»).

Согласно официальным данным, победу одержал временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края , получивший 53,61 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Представителем от исполнительной власти региона в Совет Федерации назначен бывший руководитель региона .

Предшествующие события 

30 мая 2018 года действующий губернатор Алтайского края , избранный в 2014 году, подал в отставку со своего поста. Эксперты связали его уход конфликтами с местными элитами, возрастом и слабыми показателями голосования в регионе за «Единую Россию» и Владимира Путина.

В этот же день в рамках рабочей Владимира Путина с Виктором Томенко (на тот момент председателем Правительства Красноярского края) сообщил о своём решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края.

Ключевые даты 

 8 июня 2018 года. На внеочередной сессии Законодательного Собрания депутаты назначили дату досрочных выборов на 9 сентября 2018 года в единый день голосования.  
 8 июня 2018 года. Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко согласился идти на выборы от партии "Единая Россия". Одновременно с этим партия объявила о проведении внутрипартийных выборов для определения кандидата на выборы 9 сентября. 
 12 июня 2018 года. Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова на пресс-конференции сообщила о начале избирательной кампании в регионе, что позволило партиям выдвигать кандидатов. 
9 сентября 2018 года - выборы губернатора Алтайского края. Победу в первом туре одержал Виктор Томенко.

Процедура выдвижения кандидатов

Право выдвижения

Муниципальный фильтр 
В Алтайском крае один из самых высоких муниципальных фильтров в стране. Кандидатам в губернаторы Алтайского края нужно собрать 534 подписи районных депутатов, депутатов городов и сёл, а так же избранных глав поселений. По состоянию на 8 июня в регионе 7623 выборные должности муниципального уровня.

Кандидаты в Совет Федерации

Ход выдвижения кандидатов политическими партиями 
23 июня. Стало известно, что алтайское отделение ЛДПР отправляет на выборы депутата АКЗС, бывшего депутата Государственной думы Владимира Семенова. 
28 июня. Региональное отделение "Единой России" выдвинуло Виктора Томенко кандидатом на должность губернатора края.  
2 июля. Алтайское региональное отделение КПРФ объявило, что не станет выдвигать кандидата на выборы главы Алтайского края. 
2 июля. От "Партии Роста" выдвинулся лидер регионального отделения Андрей Крылов. 
3 июля. Региональное отделение "Справедливой России" выдвигает кандидатом депутата АКЗС Людмилу Суслову. 
9 июля. Кандидатом от отделения партии "Яблока" стал общественник Виктор Рау. 
10 июля. "Партия малого бизнеса России" выдвинула кандидатом журналиста Сергея Сущевского из Рубцовска. 
3 августа. После неудачи в прохождении муниципального фильтра Виктор Рау  и Сергей Сущевский объявили о выбытии из избирательной кампании.

Кандидаты

Хроника

Социология

Результаты 
Согласно итоговому протоколу избирательной комиссии Алтайского края, победу одержал временно исполняющий обязанности губернатора региона . Он получил 366 277 голосов избирателей, то есть 53,61 % от принявших участие в голосовании.

Результат по избирательным комиссиям 

Результат Андрея Крылова колебался от 19,50% в Бийске (Приобский район), до 6,79% в Кытмановском районе. Лучший результат у Владимира Семёнова в Быстроистокском районе - 27,80%, минимальное значение в Ключевском районе - 5,39%. Максимальный результат у Людмилы Сусловой 20,13% в Косихинском районе, минимальный в Ключевском районе - 4,49%. За Виктора Томенко в Ключевском районе проголосовало 80,72% избирателей, что стало максимальным значением, наихудший результат был получен в Белокурихе - 40,50%.

Инаугурация избранного губернатора

Назначение сенатора от исполнительной власти Алтайского края

Непризнание итогов выборов

Cм. также 
 Выборы глав субъектов Российской Федерации в 2018 году
 Единый день голосования 9 сентября 2018 года

Примечания

Ссылки 
 
 

Выборы губернатора Алтайского края
Алтайский край
2018 год в Алтайском крае